O Supermarket, é uma rede de supermercados no estado do Rio de Janeiro. Suas cores são o verde e o vermelho e o mascote é a silhueta de um boneco empurrando um carrinho de supermercado. 

Atualmente, são mais de 100 lojas em 28 municípios do estado, num total de 39 empresas associadas.

História 
O Supermarket iniciou as suas atividades em Janeiro de 2009 e resulta da associação de empresas de pequeno, médio e grande portes do segmento supermercadista de varejo do Estado do Rio de Janeiro, sendo uma dissidência da Rede Multi Market.

Projetos Sociais 
A Rede Supermarket tem uma parceira com diversos projetos sociais, onde, na compra de qualquer produto da marca Supermarket, parte dos valores são doados para essas instituções. 
 Pro Criança Cardíaca

Ligações externas

Ver também 
 Rede Multi Market
 Redeconomia

Ligações externas 

 
 
 

Supermercados do Rio de Janeiro
Empresas fundadas em 2009